Dunlop Phoenix Tournament (ダンロップフェニックストーナメント Danroppu fenikkusu tōnamento) är en professionell golftävling på den japanska golftouren. Tävlingen spelas i november på Phoenix Country Club i Miyazaki, en bana som har varit värd åt tävlingen sedan 1974. Tävlingen har spelats sedan 1973 och har tilldragit sig många internationellt stora golfspelare, varav Johnny Miller var tävlingens första vinnare. 

Phoenix Country Club är en seasidebana med totalt 27 hål. För golftävlingen så spelas 9 hål på deras Takachiho course samt 9 hål på deras Sumiyoshi course. Phoenix CC är rankad top 100 i världen och top 3 i Japan. Golfbanan har par 71 och spelas 6,425 meter lång. Mellan åren 1974-1994 spelades banan som par 72. 

2016 års vinnare av tävlingen var Brooks Koepka, med ronderna 65-70-63-65.

Vinnare 

Källa:

Referenser

Golftävlingar på Japan Golf Tour